Boys & Girls puede referirse a:

«Boys & Girls» (1999), el sencillo de Ayumi Hamasaki.
«Boys & Girls» (2009), el sencillo de Martin Solveig.
Boys & Girls (2012), el álbum debut de Alabama Shakes